Collins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Collins Township (Arkansas)
 Collins Township (Iowa)
 Collins Township (Minnesota)
 Collins Township (Missouri)
 Collins Township (Nebraska)
 Collins Township (South Dakota)